Х.Л.А.М.:

 Х.Л.А.М. (Художники, литераторы, артисты, музыканты) — клуб арт-кафе, работавшее в начале XX века в Киеве на Николаевской улице.
 Галерея Х.Л.А.М. — галерея современного искусства в Воронеже.

Примечания